Шахмати́ст:
 Шахматист — игрок в шахматы, любитель этой игры
 «Шахматист» — наиболее известный рисунок из альбома Liber Amicorum, принадлежащий голландскому художнику Яну де Браю и изображающий игрока в редкую разновидность шахмат — курьерские шахматы.
 Шахматист — французский художественный фильм 2019 года.